Ел Харо има више значења:

 Ел Харо (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Харо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику